Rudolph Wurlitzer Company, Amerikaans producent van jukeboxen, draaiorgels, orgels, piano's en andere muziekinstrumenten
 Wurlitzer (piano), elektromechanische piano van dit bedrijf
 Herbert Wurlitzer, een Duitse klarinetfabrikant